Ebola steht für:
 einen Fluss in der Demokratischen Republik Kongo, siehe Ebola (Fluss)
 als Kurzform für die Krankheit, siehe Ebolafieber
 als Kurzform für den Erreger der Krankheit, siehe Ebolavirus

Siehe auch:
 EBuLa, Fahrplansystem der Deutschen Bahn